Das Perwenstwo FNL 2017/18 war die 26. Spielzeit der zweithöchsten russischen Spielklasse im Fußball. Die Saison startete am 8. Juli 2017 und endete am 12. Mai 2018.

Modus 
Die 20 Mannschaften spielten an 38 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden besten Vereine stiegen direkt in die Premjer-Liga 2018/19 auf, während der Dritte und Vierte über die Relegation aufsteigen konnte.

Da sich Wolgar-Gasprom Astrachan in die Perwestno PFL zurückzog, Kuban Krasnodar, sowie Amkar Perm und der FK Tosno, beide aus der Premjer-Liga aufgelöst wurden und nur vier Mannschaften aus der Perwestno PFL aufstiegen, gab es keine sportlichen Absteiger.

Teilnehmer

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Relegation 
Der Dritte und Vierte des Perwenstwo FNL spielten gegen den 13. und 14. der Premjer-Liga 2017/18 um die Qualifikation für die Premjer-Liga 2018/19.

|}
Jenissei Krasnojarsk stieg auf.

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison auf rsssf.com

Einzelnachweise 

2017 18
Fußballsaison 2017/18